Бизянов — русская фамилия. Известные носители:

 Бизянов, Пётр Константинович — Георгиевский кавалер; есаул; 11 декабря 1915.
 Бизянов, Федот Григорьевич (1782—1858) — уральский казак, генерал-майор, Георгиевский кавалер.